Селим Байрактар (, ; ) — турецкий актёр иракского происхождения, наиболее известен по ролям евнуха Сюмбюля-аги в сериале «Великолепный век» и Чандарлы Халила-паши в мини-сериале от Netflix «Восход Османской империи».

Биография 
Селим Байрактар родился в Киркуке, Ирак, в семье иракских туркменов. В детстве принимал участие в гимнастических соревнованиях. В последние дни Первой войны в заливе школу, где учился Байрактар, посетил двойник Саддама Хусейна с приказом завербовать мальчиков в армию. После того, как Байрактар был выбран для службы в армии, его семья решила тайно переправить его в Турцию. Он начал работать в Турецком государственном театре после окончания Университета Хаджеттепе в 2000 году.

Байрактар владеет турецким, османским, курдским, арабским и английским языками.

Фильмография

Примечания 

Актёры телевидения Турции